Petar Radaković (1937-1966) – calciatore jugoslavo
 Uroš Radaković (1994) – calciatore serbo